Nicolas Sébastian Frey (Thonon-les-Bains, 1984. március 6. –) francia labdarúgó, az olasz AC ChievoVerona hátvédje. Bátyja (Sébastien Frey), édesapja (Raymond Frey) és nagyapja (André Frey) is labdarúgó.

Források 
Nicolas Frey adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Francia labdarúgók
Az AS Cannes labdarúgói
Az AC Legnano labdarúgói
A Modena labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek